Wavrechain-sous-Denain, Noorderdepartement
 Wavrechain-sous-Faulx, Noorderdepartement